Nonogram, een beeldpuzzel die bestaat uit een leeg diagram met getallen boven en links van het diagram
Sudoku, een puzzel van negen bij negen vakjes met een klein aantal reeds ingevulde enkelvoudige cijfers
Kruissompuzzel (Japans:Kakuro of Kakro), de wiskundige versie van een kruiswoordpuzzel